Das nur fragmentarisch erhaltene Herakleia-Epos wird dem Peisandros zugeschrieben und dem 6. Jahrhundert v. Chr. zugeordnet. Der Typus des Helden mit Löwenfell und Keule entstammt diesem Epos. 

Siehe auch Herakles

Literatur 
Lexikon der Antiken Welt, ISBN 3-491-96036-3

Literatur (Altgriechisch)
Literarisches Werk der Antike
Epos